Steller steht für:

 eine Spielposition beim Volleyball, siehe Volleyball#Spielpositionen
 in der Technik die Kurzform für Stellglied
 (14016) Steller, Asteroid
 Steller-Gletscher in Alaska

Steller ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wilhelm Steller (1709–1746), deutscher Arzt und Naturwissenschaftler
 Johann Steller (1768–1857), österreichischer Superintendent
 Max Steller (* 1944), deutscher Rechtspsychologe
 Oliver Steller (* 1967), deutscher Rezitator und Musiker
 Walther Steller (1895–1971), deutscher Germanist und Volkskundler